

Persone 
 Patrick Wright (1931-2020) – diplomatico britannico
 Patrick Wright (1939-2004) – attore e produttore statunitense
 Patrick Wright (1945) – canottiere britannico
 Patrick Wright (1986) – sciatore canadese